Das Legg Mason Tennis Classic 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Juli bis 3. August 2004 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Athen die Olympischen Spiele ausgetragen, die erstmals auch Weltranglistenpunkte ausschütteten. Das Turnier in Washington war Teil der ATP International Series.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Brite Tim Henman, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Der Zweite der Setzliste Lleyton Hewitt gewann das Turnier durch eine Finalsieg über Gilles Müller (ungesetzt), der sein erstes Finale erreicht hatte, in zwei Sätzen. Es war Hewitt dritter Erfolg in dieser Saison und der 22. seiner Karriere.
Vorjahressieger im Doppel waren der Russe Jewgeni Kafelnikow und der Armenier Sargis Sargsian, die dieses Jahr beide nicht antraten. Im Finale setzten sich die Südafrikaner Chris Haggard und Robbie Koenig gegen Travis Parrott und Dmitri Tursunow durch und gewannen so ihren einzigen gemeinsamen Titel. Für Haggard war das der fünfte Doppelerfolg, für Koenig der fünfte und letzte Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 475.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 500.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Washington, D.C.